Trans se poate referi la:

Locuri
 Trans, Mayenne, Franța
 Trans, Elveția

Media
 Trans (film), film din SUA
 Trans (Festival), fost festival anual în Belfast, Ireland de Nord, Regatul Unit

Muzică
 Trans (album), de Neil Young

Știință și tehnologie
 Izomerie cis-trans, o formă de stereoizomerie în chimie
 Grăsimi trans, grăsimi ce conțin izomeri trans de acizi grași

Gen
 Trans sau trans-, prescurtare pentru transgen sau transsexual